Thanhausen ist der Ortsname von

 Thanhausen (Bärnau), Ortsteil der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern, mit Schloss Thanhausen
 Thanhausen (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Thanhausen (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Tannhausen (Begriffsklärung)
 Tannenhausen
 Thannhausen